Cymopterus crassus är en flockblommig växtart som först beskrevs av Gen-Iti Koidzumi, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Cymopterus crassus ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crassus